Иван Чередник:
 Чередник, Иван Владимирович (род. 1951) — российско-американский математик.
 Чередник, Иван Яковлевич (1913—1955) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.